Something Smells es un episodio de la segunda temporada de la serie de televisión animada Bob Esponja.

Sinopsis 

Bob Esponja quiere hacer un helado, pero él no tiene ninguno de los ingredientes necesarios. Así, crea un "helado" con ingredientes sobrantes como la salsa de tomate, cebolla y cacahuetes. Esto produce un muy fétido "helado", pero Bob Esponja come de todas formas. Esto da aliento con olor terrible de Bob Esponja. Gary el caracol es el primero que observa el mal aliento de Bob Esponja. Día de Bob Esponja el domingo, su programa es para decir "Hola" a todos en la parte inferior del Bikini, pero él no es consciente de que tiene mal aliento. Toda persona que llega a través de la calle es inmediatamente repelida por el aliento de Bob Esponja, y Bob Esponja no se da cuenta de por qué todo el mundo se aleja de él.

Entonces se encuentra con Patricio en un banco del parque y le dice que todos en la parte inferior del Bikini actúan de forma extraña. Sin embargo, Patricio no huele el mal aliento de Bob Esponja, porque no tiene nariz. Patricio le dice que todo el mundo corre de Bob Esponja porque es feo. Bob Esponja es devastada por su "fealdad", pero Patricio le convence para estar seguros de su aparición. Después de aumentar la confianza de Bob Esponja (contándole primero la historia del Percebe feo, y luego obligándole a gritar que es feo y está orgulloso de ello), deciden ir al cine y ver una película. Cuando van a sentarse en sus asientos, Bob Esponja pide a los sentados junto a él que no se distraigan por su fealdad, pero la gente huye debido a su mal aliento. Bob Esponja se pone muy triste. Enfurecido porque nadie tiene el valor de enfrentar la "Fealdad" de Bob Esponja, Patricio vuela en cólera y obliga a todos a mirar de Bob Esponja, y todos en el cine (a excepción de Patricio y Bob Esponja), dejan el cine, aunque esto fue realmente porque ellos no podían tolerar su aliento. Entonces deciden ir a la cafetería, pero el empleado ha huido. Bob Esponja recuerda que todavía tenía algo de su "helado" en el bolsillo, y Patricio se lo come. Inmediatamente debe ir al baño con un malestar estomacal, donde la gente huye por el recién adquirido mal aliento.Inconsciente de la verdadera razón, Patricio piensa que consiguió "la fealdad" de Bob Esponja. Bob Esponja encuentra a Patricio llorando en el baño, y rápidamente capta el mal aliento de Patricio.

Al final los dos se dan cuenta de que todos huían no debido a su "fealdad", sino por su aliento terrible. Animados por ello, empiezan a gritar que apestan (destrozando así el cine) y corren por Fondo de Bikini expresando su felicidad.

Referencias 
Cuando Bob Esponja se siente feo, se refugia en su casa. Patricio va a verlo y se ve cómo el protagonista toca el órgano, una clara referencia al fantasma de la ópera.

Personajes 
 Bob Esponja
 Patricio Estrella
 Calamardo Tentáculos

Episodios de la segunda temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2000